Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1992 s-a desfășurat în perioada 26 iulie - 9 august 1992, la Barcelona în Spania. Au fost 12 probe sportive, în care au participat 336 de concurenți din 78 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Cuba, Germania și Statele Unite ale Americii. România a câștigat o medalie de bronz (Leonard Doroftei), clasându-se pe locul 14 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Box
1992